

Скаршин — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Скаршин — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства